А́лан Ке́рбишли (; родился 8 ноября 1957 года) — английский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является техническим директором лондонского клуба «Фулхэм».

Ранние годы
Алан  — один из пяти детей лондонского портового грузчика и его жены. Семья проживала в километре от станции метро Вест Хэм. Его старший брат Билл Кербишли — музыкальный продюсер и промоутер, работавший среди прочих с группой The Who.

Карьера игрока 

В 16 лет, окончив среднюю школу, Кербишли подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Вест Хэм Юнайтед». В марте 1975 года из-за травм целого ряда игроков впервые вышел на замену в матче основного состава против «Эвертона». Первый гол полузащитника Кербишли случился в октябре 1975 года в домашней встрече против «Ньюкасла»,  заменив травмированного Тревора Брукинга. Он также принял участие в матчах Кубка обладателей Кубков УЕФА сезона-1975/76, где его клуб дошёл до финала. Однако  в играх 1/2 финала с  «Айнтрахтом» и решающей игре в Брюсселе с «Андерлехтом» Кербишли на поле не было.

Из-за конфликта с тренером Джоном Лайаллом в 1979 году Алан был вынужден перейти в «Бирмингем» за 225 000 фунтов стерлингов. Где провёл четыре года, почти всегда имея постоянное место в составе. В 1983 году он перебрался в другой бирмингемский клуб — «Астон Виллу». Но продержался там лишь сезон из-за смены тренеров. Его карьеру в «Чарльтоне» и «Брайтон энд Хоув Альбион», которому он помог перебраться из третьего дивизиона во второй, можно признать успешной. В 1990 году он вернулся в «Чарльтон Атлетик», где играл редко, всё более выполняя функцию играющего тренера. В 1991 он возглавил команду.

Карьера тренера 

После ухода с тренерского мостика Ленни Лоуренса Алан Кербишли стал руководить «Чарльтоном» совместно со Стивом Гриттом, а с сезона-1995/96 года и самостоятельно. Его всегда характеризовали вдумчивая работа, бережливость и чутьё на малоизвестных игроков, как доморощенных, так и из других клубов: в частности, в «Чарльтоне» раскрылись Ли Бойер, Скотт Паркер , Дэнни Миллз и Даррен Бент. Под руководством Кербишли «Чарльтон» дважды выходил в АПЛ, во второй раз сумев закрепиться в ней на долгое время. В 2006 году Кербишли рассматривался как один из главных кандидатов на пост тренера сборной Англии, но в итоге назначение получил Стив Макларен. Тем не менее, по итогам сезона-2005/06 Кербишли ушёл в отставку после 729 игр в качестве тренера «Чарльтона» — всего на одну меньше, чем у рекордсмена клуба Джимми Сида, работавшего в середине XX века.

Недолгое время проработав в качестве футбольного эксперта на одном из британский ТВ-каналов, Кербишли в декабре 2006 года принимает предложение от терпящего бедствия клуба «Вест Хэм». Стоящий на вылет коллектив под руководством нового коуча одержал 7 побед в 9 матчах, а выигрыш в финальном матче сезона против «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 позволила ему сохранить место в Премьер-лиге. Ушёл Кербишли громко и со скандалом из клуба 2 сентября 2008 года отнюдь не из-за низких спортивных результатов (в первых трёх играх было набрано 6 очков), а по причине конфликта с руководством клуба, без согласия тренера продавшего в другие команды двоих лидеров — Энтона Фердинанда и Джорджа Маккартни. Кербишли вернулся для работы на телевидение и отклонил сразу несколько выгодных предложений от ряда клубов Великобритании. 3 ноября 2009 года тренер выиграл дело против руководства «Вест Хэма». Арбитражный суд признал увольнение Кербишли незаконным и распорядился выплатить из казны клуба в качестве компенсации £2,2 млн.

В сентябре 2012-го рассматривался в качестве замены Оуэну Койлу на посту тренера «Болтона», но в итоге вакантное место занял Дуги Фридмен. 25 декабря 2013 Кербишли стал техническим директором «Фулхэма».

Награды

В качестве игрока 
 Вест Хэм Юнайтед
 Молодёжный кубок Англии по футболу  : 1974/75
 Бирмингем Сити
 Победитель Чемпионата второго  дивизиона Футбольной лиги:1979/80
 Чарльтон Атлетик
 Победитель Чемпионата второго  дивизиона Футбольной лиги: 1985/86
 Брайтон энд Хоув Альбион
 Победитель Чемпионата третьего дивизиона Футбольной лиги: 1987/88

В качестве тренера
 Чарльтон Атлетик
 Первый дивизион Футбольной лиги, победитель плей-офф: 1997/98
 Первый дивизион Футбольной лиги, победитель регулярного сезона: 1999/2000

Трижды признавался тренером месяца в АПЛ. Тренер года-2000 по версии Ассоциации главных тренеров лиги (LMA).

Примечания

Ссылки 
 Alan Curbishley management career stats
 Curbishley to leave Charlton job 
 Profil bei Charlton Athletic
 Алан Кербишли новости, интервью, фото, видео Goals.by

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Тренеры ФК «Чарльтон Атлетик»
Тренеры ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольные телекомментаторы